|-
| 23301 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23302 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23303 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23304 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23305 - ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23306 Adamfields ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23307 Alexramek ||  || 2 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23308 Niyomsatian ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23309 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23310 Siriwon ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23311 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23312 - ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23313 Supokaivanich ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23314 - ||  || 15 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23315 Navinbrian ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23316 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23317 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23318 Salvadorsanchez ||  || 20 ianuarie 2001 ||  || 
|-
| 23319 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23320 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 23321 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23322 Duyingsewa ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23323 Anand ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23324 Kwak ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23325 Arroyo ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23326 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23327 Luchernandez ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23328 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23329 Josevega ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23330 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23331 Halimzeidan ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 23332 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 23333 - || 2059 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23334 - || 2508 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23335 - || 2542 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23336 - || 2579 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23337 - || 2613 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23338 - || 2809 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23339 - || 3025 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23340 - || 3092 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23341 - || 3503 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23342 - || 4086 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23343 - || 4238 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23344 - || 4612 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23345 - || 4619 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23346 - || 4695 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23347 - || 5567 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23348 - || 6046 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23349 - || 6741 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23350 - || 6779 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23351 - || 6818 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23352 - || 7585 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23353 - || 9518 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23354 - || 9547 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23355 Elephenor || 9602 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23356 - || 1194 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23357 - || 1285 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23358 - || 2194 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23359 - || 2301 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23360 - || 3101 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23361 - || 3243 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23362 - || 3248 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23363 - || 3770 T-1 || 13 mai 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23364 - || 4060 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23365 - || 4217 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23366 - || 1043 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23367 - || 1173 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23368 - || 1196 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23369 - || 1295 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23370 - || 1329 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23371 - || 1364 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23372 - || 1405 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23373 - || 2133 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23374 - || 2207 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23375 - || 2234 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23376 - || 2239 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23377 - || 3035 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23378 - || 3043 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23379 - || 3159 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23380 - || 3197 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23381 - || 3363 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23382 Epistrophos || 4536 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23383 Schedios || 5146 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23384 - || 5163 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23385 - || 5168 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23386 - || 5179 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23387 - || 1039 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23388 - || 1168 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23389 - || 1181 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23390 - || 1186 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23391 - || 2065 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23392 - || 2416 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23393 - || 3283 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23394 - || 4340 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23395 - || 5018 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23396 - || 5112 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23397 - || 5122 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23398 - || 5124 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23399 - || 5132 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 23400 - || A913 CF || 11 februarie 1913 ||  || H. D. Curtis
|-